Oldham ist der Name folgender Orte:

in England:
 Oldham, Stadt in England
 Metropolitan Borough of Oldham, Verwaltungsbezirk in England

in den Vereinigten Staaten:
 Oldham (Kentucky)
 Oldham (Mississippi)
 Oldham (Missouri)
 Oldham (South Dakota), im Kingsbury County
 Oldham (Tennessee)
 Oldham (Texas)

Oldham ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Loog Oldham (* 1944), britischer Musiker und Manager 
 Calvin Oldham (* 1961), US-amerikanischer Basketballtrainer und -spieler
 Charles Frederick Oldham (1832–1913), englischer Arzt und Schriftsteller
 Gabriel Oldham (* 1983), Schweizer Sportreporter und Fernsehmoderator
 John Oldham (Poet) (1653–1683), englischer Poet
 Joseph Houldsworth Oldham (1874–1969), anglikanischer Theologe und Missionar
 Megan Oldham (* 2001), kanadische Freestyle-Skierin
 Paul Oldham (* 1977), britischer Cyclocrossfahrer
 Richard Dixon Oldham (1858–1936), britischer Geologe
 Sam Oldham (* 1993), britischer Kunstturner
 Spooner Oldham (* 1943), US-amerikanischer Songwriter und Musiker
 Tami Oldham Ashcraft (* 1960), US-amerikanische Seglerin und Autorin
 Thomas Oldham (1816–1878), irischer Geologe
 Todd Oldham (* 1961), US-amerikanischer Designer
 Will Oldham (* 1970), US-amerikanischer Musiker

 Williamson Simpson Oldham (1813–1868), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Oldham bezeichnet:
 Oldham Athletic, eine Fußballmannschaft aus England
 Oldham Island, Insel vor der Mawson-Küste, Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Oldham-Kupplung, ein Maschinenelement